Пая́цы — клоуны, шуты. Комедийный персонаж старинного народного итальянского театра.

 «Паяцы» (, 1892) — опера итальянского композитора Руджеро Леонкавалло.

Экранизации оперы:
 «Паяцы» (, 1948) — фильм итальянского режиссёра Марио Косты с Джиной Лоллобриджидой и Афро Поли в главных ролях.
 «Паяцы» (, 1982) — фильм итальянского режиссёра Франко Дзеффирелли с Терезой Стратас и Пласидо Доминго в главных ролях.